Кейла () — река на северо-западе Эстонии, берущая начало в болоте Лоосалу, находящемся в Рапласком уезде к югу от Юуру, и впадающая в Финский залив в малом посёлке Кейла-Йоа. Длина реки — 111,8 км, площадь её водосборного бассейна — 669,3 км². Кейла — самая длинная река финского залива. Основными притоками являются Атла и Майдла.

Водопад Кейла практически непреодолим для миграции рыб, направляющихся с моря.

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Эстонии
Волость Кохила
Сакуская волость
Волость Кейла